En el ámbito militar, la cañonera es una especie de tienda. 
El cuerpo es en forma de techo o de prisma. La parte de atrás forma la mitad de la superficie de un codo y la de delante está cerrada con dos paños de tela o de terliz triangulares, que se cruzan un poco sobre el palo anterior, a fin de cerrar mejor la tienda que está sostenida por dos palas perpendiculares que tienen encima un travesaño de madera. 

Hay cañoneras de muchos tamaños que sirven para los soldados, los vivanderos, subtenientes y tenientes, y en general para los Oficiales subalternos.

Referencias
 Encyclopedia metódica. Arte militar, Luis Félix Guinement Keralio, 1791

Términos de arquitectura militar
Arquitectura efímera